Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2000 genomfördes 25-27 februari 2000 i Gent, Belgien.

Resultat

Löpgrenar

Hopp- och kastgrenar

Flerkampsgrenar

Medaljfördelning

2000 i Belgien
2000
Friidrottsåret 2000
Internationella friidrottstävlingar i Belgien
Sport i Gent